Всеукраїнські військові з'їзди УНР
 I Всеукраїнський військовий з'їзд — відбувся з 18-го по 21 травня 1917 року в Києві.
 II Всеукраїнський військовий з'їзд — відбувся з 5-го по 10 червня 1917 року в Києві.
 III Всеукраїнський військовий з'їзд — відбувся з 2-го по 12 листопада 1917 року в Києві.